CIU est un code qui peut faire référence à :
 , aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Cielos del Peru, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

CiU est un sigle composé des trois lettres C, I et U qui peut faire référence à :
 Convergència i Unió, une force politique de Catalogne.

Code